Чантада (,  )  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.

Муниципалитеты 

 Карбальедо
 Чантада
 Табоада

Районы Луго